Ala al-Din Kaykubad I, sultà de Rum
 Ala al-Din Kaykubad II, sultà de Rum
 Ala al-Din Kaykubad III, sultà de Rum 1284-1285 (no reconegut pels mongols)
 Ala al-Din Kaykubad III, sultà de Rum 1297-1303